Isolator steht für:
 Isolator (Elektrotechnik), ein Bauteil, das zur Befestigung von Freileitungen und Oberleitungen verwendet wird
 Nichtleiter, einen Stoff, in dem elektrischer Strom praktisch nicht fließen kann
 ein Material, das zur elektrischen Isolation eingesetzt wird, siehe Isolierstoff
 Isolator (Hochfrequenztechnik), ein Bauteil, das eine elektromagnetische Welle nur in einer Richtung passieren lässt
 Optischer Isolator, ein optisches Bauteil, das Licht nur in eine Richtung durchlässt
 Isolator (Genetik), eine DNA-Sequenz, die genetische Kontrollelemente voneinander trennt
 einen Baustoff zur Wärmedämmung, siehe Dämmstoff
 eine Zündkerzenmarke ursprünglich des VEB Keramische Werke Neuhaus, inzwischen produziert und vermarktet von BorgWarner_Beru_Systems
eine Vorrichtung zur gasdicht getrennten Handhabung bzw. zum Umgang mit gefährlichen Stoffen, siehe Handschuhkasten 
 den SV Isolator Neuhaus-Schierschnitz, einen Südthüringer Fußballverein

Siehe auch: